François Demasso (1628-1676), graveur français ;
 Michel-François Demasso (1654-1725), peintre et graveur français ;
 Simon Demasso (1658-1738), peintre français.